Ajalgori (en georgiano: ახალგორი) o Leningor (en osetio: Ленингор) es una ciudad en el este de Osetia del Sur, Georgia. Está situada sobre la orilla izquierda del río Ksani. En tiempos de la Unión Soviética se la denominaba Leningori (ლენინგორი) en honor a Vladímir Lenin. En el principio de los años 1990 las autoridades georgianas le cambiaron el nombre por Ajalgori, pero para las autoridades de Osetia del Sur su nombre oficial es Leningor.

Hasta la Guerra de Osetia del Sur de 2008 la ciudad formaba parte del distrito georgiano de Ajalgori de la región de Mtsjeta-Mtianeti, a pesar de estar dentro de las fronteras de Osetia del Sur. El 17 de agosto de 2008 el raión de Leningor fue tomado bajo el control de las autoridades de Osetia del Sur que izaron la bandera de Osetia del Sur sobre el edificio de la administración.

Enlaces externos 

 Página web oficial georgiana de Ajalgori 
 Página sudosetia de Leningor (en ruso)

Localidades de Osetia del Sur
Lugares con nombres de personas